Brdce (Hrastnik), een plaats in Slovenië in de Sloveense gemeente Hrastnik
 Brdce (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Brdce (Vojnik), een plaats in Slovenië in de Sloveense gemeente Vojnik
 Brdce nad Dobrno, een plaats in Slovenië in de Sloveense gemeente Dobrna